Chesterton peut faire référence à :

Patronyme 
 Gilbert Keith Chesterton (1874 - 1936), écrivain et journaliste anglais.

Toponyme 
 Chesterton, une banlieue du nord-est de Cambridge en Angleterre.
 Chesterton, un ancien village de l'Huntingdonshire,
 Chesterton, une ville de l'Oxfordshire,
 Chesterton, une ville du Staffordshire,
 Chesterton, une ville du Warwickshire,
 Chesterton, une ville de l'Indiana aux États-Unis.

Voir aussi 
 Chestertown